CTS steht für:
 Carpaltunnelsyndrom, eine Nervenstörung im Bereich des Handgelenkes
 CTS Eventim, ein deutscher Veranstaltungsdienstleister
 CTS (Glasfaser Composites), CTS Composite Technologie Systeme GmbH, ein deutscher Hersteller von Glasfaser-Profilen und -gitterrosten
 CTS (Karbonfaser Composites),  Composite Technical Systems Spa italienischer Hersteller von Typ-4-Faserverbund-Druckgasflaschen aus PET-Liner und CFK
 Cadillac CTS, ein Automodell von General Motors
 Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken, ein soziales Dienstleistungsunternehmen
 Carpal-Tunnel-Syndrom, siehe Karpaltunnelsyndrom
 Central Terminal Steinwerder, ein geplantes Hafenterminal im Hamburger Hafen, siehe Hamburger Hafen #Planungen weiterer Terminals
 China Travel Service, Tourismus- und Reisebehörde der Volksrepublik China
 Chris Tattersall Special, englischer Hersteller von Rennmotorrädern
 Clear To Send, siehe Datenflusssteuerung
 Cognizant Technology Solutions, US-amerikanischer IT-Dienstleister
 Compagnie des transports strasbourgeois, städtische Verkehrsbetriebe von Straßburg
 Conflict Tactics Scales, eine Untersuchungsmethode bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen
 Cosmic Top Secret Geheimhaltungsgrad der NATO
 Flughafen Neu-Chitose, Japan (IATA-Code)
 Magna Car Top Systems, ein deutscher Automobilzulieferer
 Computer-to-Screen, ein Belichtungsverfahren im Siebdruck

cts steht für:
 Centavos, Plural von Centavo
 Centésimos, Plural von Centesimo
 Céntimos, Plural von Centimo
 Cents, Plural von Cent (Währung)
 Bikolano (Northern Catanduanes), nach dem Sprachencode ISO 639-3 (Sprachgruppe Pandanbikol der Sprache Bikolano auf der Halbinsel Bicol der Insel Luzon)

Abkürzung